Adel
 James Stewart (High Steward), High Steward van Schotland (1283-1309)
 de koningen:
 Jacobus I van Schotland (1406-1437)
 Jacobus II van Schotland (1437-1460)
 Jacobus III van Schotland (1460-1488)
 Jacobus IV van Schotland (1488-1513)
 Jacobus V van Schotland (1513-1542)
 Jacobus I van Engeland (1603-1625, als Jacobus VI koning van Schotland 1567-1625)
 Jacobus II van Engeland (1685-1688)
 James Stewart, graaf van Buchan (graaf van Buchan, 1442-1499)
 James Stewart, hertog van Ross (graaf en hertog van Ross, 1481-1504, zoon van Jacobus III)
 James Stewart, graaf van Moray (1501) (graaf van Moray, 1501-1544, zoon van Jacobus IV)
 James Stewart, graaf van Moray (1562) (zoon van Jacobus V, regent van Schotland 1567-1570)
 James Stewart, hertog van Richmond (hertog van Lennox, 1624-1655 en Richmond, 1641-1655)
 Jacobus Frans Eduard Stuart, Brits troonpretendent (1701-1766)

Film, theater en muziek
James Stewart (acteur) (Jimmy, 1908-1997), een Amerikaanse acteur
Stewart Granger, ook James (Jimmy) Leblanche Stewart (1913-1993), Engels acteur
James Stewart (songwriter), Zuid-Afrikaans songwriter en producer (James Stewart Music)

Sport
 James Stewart (basketballer), basketballer
 James Stewart (golfer), golfer
 James Stewart (roeier), roeier
 James Stewart jr. (1985), Amerikaans motorcrosser
 James Garven Stewart (1954), Schots voetballer

Overig
 James Stewart (missionaris), 19e-eeuws Schots missionaris in zuidelijk Afrika

Zie ook 
 Jimmy Stewart (doorverwijspagina)